NGC 4893 (другие обозначения — IC 4015, ZWG 189.10, UGC 8111, VV 222, MCG 6-29-8, NPM1G +37.0379, PGC 44690) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4893
Гончие Псы (созвездие)